Personen
 Jacques Arnold Jessurun (1882-1959), een Surinaams docent en politicus
 David Jessurun Lobo (1884-1926), een Nederlands toneelacteur
 Reinier Emil Jessurun (1904-1949), een Nederlands luchtmachtofficier
 Hans Ulrich Jessurun d'Oliveira (1933), een Nederlands jurist en letterkundige
 Arti Jessurun (1947-2017), een Surinaams politicus, medicus en zakenman
 Winston Jessurun (1952), een Surinaams arts en politicus
 Realdo Jessurun (1969), een Surinaams wielrenner
 Xaviera Jessurun, een Surinaams activiste
 Cleopatra Jessurun, een Surinaams arts en bestuurder

Geloofsgemeente
 Adath Jessurun, een joodse gemeente sinds 1797

Zie ook 
 Jessurun de Mesquita (doorverwijspagina)